Mueang Nong Khai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nong Khai, Thailanda, cu o populație de 145.153 de locuitori și o suprafață de 607,5 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 16 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 181 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează the district Sakhrai.

Referințe 

Amphoe în provincia Nong Khai